Бачана Арабулі (* 1994) — грузинський футболіст, нападник клубу «Балмазуйварош».
 Ґіорґі Арабулі (* 1991) — грузинський поет, режисер.
 Леван Арабулі (* 1992) — грузинський борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи.
грузинські прізвища